Obhájcem titulu byl čtvrtý nasazený zimbabwsko-indický pár Cara Blacková a Leander Paes, jenž vypadl ve druhém kole.

Vítězem se stala druhá nasazená slovinsko-kanadská dvojice Katarina Srebotniková a Daniel Nestor, která ve finále zdolala nenasazený tchajwansko-australský pár Čan Jung-žan a Paul Hanley.

Nasazení párů 
  Liezel Huberová /  Bob Bryan (2. kolo, odstoupili)
  Katarina Srebotniková /  Daniel Nestor (vítězové)
  Maria Kirilenková /  Nenad Zimonjić (semifinále)
  Cara Blacková /  Leander Paes (2. kolo)
  Květa Peschkeová /  Ajsám Kúreší (1. kolo)
  Lisa Raymondová /  Wesley Moodie (1. kolo)
  Iveta Benešová /  Lukáš Dlouhý (odstoupili)
  Barbora Záhlavová-Strýcová /  Oliver Marach ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 Pavouk smíšené čtyřhry AO 2011

Australian Open 2011